Fenerbahçe Spor Kulübü – società polisportiva turca
 Fenerbahçe Spor Kulübü (calcio) – squadra turca di calcio maschile
 Fenerbahçe Spor Kulübü (pallacanestro maschile) – squadra turca di pallacanestro maschile
 Fenerbahçe Spor Kulübü (pallacanestro femminile) – squadra turca di pallacanestro femminile
 Fenerbahçe Spor Kulübü (pallavolo maschile) – squadra turca di pallavolo maschile
 Fenerbahçe Spor Kulübü (pallavolo femminile) – squadra turca di pallavolo femminile